«Пари Ни́жний Но́вгород» — российский баскетбольный клуб из Нижнего Новгорода. Выступает в Единой лиге ВТБ и Кубке России.

Эмблемы команды

История 

Клуб был основан в 2000 году на базе баскетбольной команды Волжского инженерного педагогического института (ВИПИ). Команду, вышедшую в Высшую лигу, возглавил Александр Хайретдинов, взявший на себя функции генерального директора, главного тренера и врача. В сезоне 2001/2002 клуб получил название «Нижегородская баскетбольная академия» («НБА»).

По итогам сезона 2005/2006 нижегородская команда вышла в Суперлигу Б и стала называться «НБА-Нижний Новгород». Пробившись в Суперлигу Б, клуб отыграл там два сезона, заняв сначала 5-е, а затем 6 место. В сезоне 2008/2009 у нижегородской команды были все шансы войти в тройку призёров чемпионата России, однако большое количество травм в конце сезона помешало команде достичь своей цели. Результат сезона — 7 место в итоговой турнирной таблице.

В октябре 2008 года поменялся тренерский и управляющий состав клуба. Президентом стал министр инвестиционной политики Нижегородской области, олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский. Пост генерального менеджера занял 12-кратный чемпион России по баскетболу, чемпион Евролиги, серебряный призёр чемпионата мира Сергей Панов, тренером стал сербский специалист Зоран Лукич. Генеральным директором клуба остался Александр Хайретдинов.

Накануне сезона 2009/2010 был практически полностью обновлён игровой состав. В команду пришли Николаес Сухоруков, Дмитрий Догадин, Евгений Чернявский, Александр Пустогвар. В состав вошли и молодые игроки: Александр Пушкин, Иван Шамов, Андрей Ворон. Были подписаны контракты с Дмитрием Головиным — серебряным призёром Универсиады-2009 и Дмитрием Кулагиным — экс-игроком молодёжного состава ЦСКА, признанным лучшим игроком на чемпионате Европы среди юношей. Из прошлогоднего состава вошли Александр Зайкин и Олег Баранов; бывший капитан нижегородцев Лев Зорин переведён на административную работу.

Клуб сменил название на БК «Нижний Новгород». По итогам сезона, завершившегося в мае 2010 года, нижегородцы добились наилучшего результата с момента создания клуба — заняли первое место среди команд Суперлиги Б и получили право представлять регион в элитном дивизионе российского баскетбола.

В сезоне 2010/2011 клуб представлял Нижегородскую область. «Нижний Новгород» стал одним из учредителей новой лиги.

Ещё одним достижением БК «Нижний Новгород» стала победа в квалификационном раунде третьего по значимости европейского турнира — Еврочеллендж 2010/2011. В результате победы над красноярским «Енисеем» клуб получил путёвку в групповой этап, где занял четвёртое место в группе с одной победой и пятью поражениями.

В розыгрыше Кубка России 2010/2011 «Нижний Новгород» впервые в своей истории принял участие в «Финале четырёх». Обыграв в полуфинале красноярский «Енисей», нижегородцы не справились в решающем поединке со «Спартаком» из Санкт-Петербурга и завоевали серебряные медали. Двое игроков клуба вошли в символическую пятерку турнира. Артем Яковенко признан лучшим центровым, а Дмитрий Кулагин вошёл в символическую пятерку как лучший разыгрывающий. Клуб занял итоговое пятое место чемпионата России, а главный тренер команды Зоран Лукич был признан «Тренером года» в ПБЛ.

В сезоне 2011/2012 «Нижнему Новгороду» не удалось выйти в плей-офф российского первенства, и клуб остался на девятом месте турнирной таблицы. В Кубке вызова нижегородцы приняли участие в стадии Last-16 турнира. В Единой лиге ВТБ БК «НН» в 1/8 финала проиграл «Летувос Ритас».

В сезоне 2012/2013 БК «Нижний Новгород» улучшил свои показатели в Единой лиге ВТБ. Команда заняла 5 место в своей подгруппе, что позволило ей вновь выйти в плей-офф турнира. Соперник — «Спартак» имел преимущество своей площадки, но «НН» выиграл в пяти матчах. В четвертьфинале клуб уступил «Жальгирису» 1-3.

В сезоне 2013/2014 «Нижний Новгород» дебютировал в рамках второго по значимости европейского клубного турнира — Еврокубка. Выиграв стартовый раунд в своей подгруппе, баскетболисты «НН» первенствовали и на втором этапе, сумев обойти «Црвену звезду» и испанский «Бильбао». В 1/8 «Нижний Новгород» проиграл первый матч турецкому «Бешикташу», с разницей −17, но во втором выиграл +24. В четвертьфинале нижегородцы были сильнее израильского «Хапоэля» (Иерусалим) в двух матчах. В полуфинале клуб уступил испанской «Валенсии». Дижон Томпсон был признан лучшим лёгким форвардом турнира, попав в первую символическую сборную.

В сезоне 2014/2015 БК «Нижний Новгород» дебютировал в главном европейском клубном турнире — Евролиге и сразу же вышел в ТОП-16 турнира.

Молодёжный проект 
В 2015 году у баскетбольного клуба «Нижний Новгород» появился молодёжный проект — «Поколение-НН». Его целью является воспитание нижегородских баскетболистов, а также повышение квалификации детских тренеров города и области.

Под эгидой проекта проходит Первенство Нижегородской области «Поколение-НН» среди команд Нижнего Новгорода и региона. В сезоне 2016/2017 в соревнования были поделены два возрастных дивизиона игроков 2005 и 2006 годов рождения. Помимо Первенства, в его деятельность входит переподготовка тренерского штаба, тестирование современных технологий обучение перспективных игроков, а также семинары, тренинги, спортивные лагеря и многое другое.

В феврале 2017 года впервые прошёл «Матч юных звёзд» турнира, а в апреле 2017 года сборная «Поколения-НН» отправилась отстаивать честь региона на престижном международном турнире Globasket, который ежегодно проходит в Испании.

С 2019 года к организации проекта подключилась Федерация баскетбола Нижегородской области.

За время существования проекта количество участвующих команд выросло с 6 до 120. Теперь в Первенстве «Поколение-НН» играют 14 дивизионов, которые поделены на возрастные категории от 11 и младше до 18 лет. Это более 1000 игроков и в будущем количество юных баскетболистов будет только увеличиваться.

Результаты выступлений

Достижения

Национальные турниры 
Единая лига ВТБ
  Серебряный призёр: 2013/2014Чемпионат России
  Серебряный призёр: 2013/2014
Суперлига Б
  Чемпион: 2009/2010Высшая Лига
  Бронзовый призёр (2): 2002/2003, 2005/2006
Кубок России
  Обладатель: 2022/2023
  Серебряный призёр (3): 2010/2011, 2017/2018, 2018/2019 

 Европейские турниры Еврокубок
 1/2 финала: 2013/2014

Неофициальные турниры 
Кубок Нестерова
  Обладатель (3): 2014, 2015, 2016

Кубок Хайретдинова
  Обладатель (2): 2021, 2022

Кубок Ярославля
  Обладатель: 2019

Liepaja Cup
  Обладатель: 2016

Pinar Cup
  Обладатель: 2013

Brest Basket Show Sports
  Серебряный призёр: 2012

Кубок БК УНИКС
  Серебряный призёр: 2013

Кубок Богачёва
  Бронзовый призёр: 2010

Кубок Бутаутаса
  Бронзовый призёр: 2012

Личные награды

Главные тренеры 
 2000—2008 —  Александр Хайретдинов
 2008—2014 —  Зоран Лукич
 2014—2016 —  Айнарс Багатскис
 2016—2017 —  Артурс Шталбергс
 2017— —  Зоран Лукич

Капитаны команды 

 2000—2009 —  Лев Зорин
 2009—2012 —  Олег Баранов
 2012—2016 —  Семён Антонов
 2016—2017 —  Максим Григорьев
 2017—2018 —  Пётр Губанов
 2018 —  Максим Григорьев
 2018— —  Евгений Бабурин

Игроки «Нижнего Новгорода» на международных турнирах

Посещаемость в Единой лиге ВТБ

Экипировка и спонсоры

Производители формы

Титульные спонсоры

Текущий состав

Закреплённые номера 
 №13  Александр Хайретдинов

См. также 
 Кубок Нестерова
 Матч всех звёзд ПБЛ 2011 года

Примечания 

Баскетбольные клубы России
Участник баскетбольной Евролиги
Участники Единой лиги ВТБ
БК «Нижний Новгород»